La cattedrale – romanzo di Giovanni Testori del 1974
 La cattedrale (Katedra) – racconto di Jacek Dukaj del 2000